Norra grundet kan syfta på följande platser:

Åland 

 Norra grundet (Vårdö, Åland), 
 Norra grundet (Sottunga, Åland),

Se även
Södra grundet
Norrgrund
Norrgrundet